Czechy Orlańskie – wieś w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne
 Czechy Orlańskie – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne

Zobacz też
 Rezerwat przyrody Czechy Orlańskie